Vastarini Cresi — famiglia italiana

Architetture 
 Palazzo Vastarini Cresi — palazzo dell'Aquila

Persone 
 Alfonso Vastarini Cresi — politico italiano
 Francesco Vastarini — religioso, filosofo e scrittore italiano

Pagine correlate 
 Vistarini